Gauss' lov beskriver sammenhængen mellem det elektriske felt og elektrisk ladning. Gauss' lov kan også refere til:
 Gauss' lov om magnetisme, der siger, at der ikke findes magnetiske monopoler.
 Gauss' tyngdelov, der er en omformulering af Newtons tyngdelov.